Franciaország
Saint-Chéron, település Essonne megyében
Saint-Chéron, település Marne megyében